Blackfire est le nom de code OTAN pour le bombardier supersonique russe TU-22M.
 Blackfire est un groupe navajo de punk rock.
 Blackfire est un personnage de bande dessinée de l'éditeur DC Comics.
 Black Fire est un film philippin réalisé par Teddy Page et sorti en 1975.
 Black Fire est un film italo-mexicain sorti en 1985.